Колонија Сан Фелипе има више значења:

 Колонија Сан Фелипе (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Сан Фелипе (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику